Dōngmén  potrebbe riferirsi a:

Dongmen (cognome), un cognome composto cinese

Luoghi in Cina 
Sottodistretto Dongmen, Chuzhou, nel Distretto di Langya, Chuzhou, Anhui
Sottodistretto Dongmen, Wuhu, nel Distretto di Jinghu, Wuhu, Anhui
Sottodistretto Dongmen, Shenzhen, nel Distretto di Luohu, Shenzhen, Guangdong
Sottodistretto Dongmen, Guixi, nel Distretto di Guixi, Jiangxi
Sottodistretto Dongmen, Jinan, nel Distretto di Lixia, Jinan, Shandong
Sottodistretto Dongmen, Ürümqi, nel Distretto di Tianshan, Ürümqi, Xinjiang
Dongmen, COntea di Fusuy, città di Guangxi
Dongmen, Contea di Luocheng, town in Luocheng Mulao Autonomous County, Guangxi
Dongmen (Township), Contea di Dao, Hunan